Erdődi János
 Erdődi János (1844–1904) képzőintézeti igazgató-tanár
 Erdődi János (1949) állatorvos
Erdődy János
 Erdődy János (1474–1519) megyés püspök
 Erdődy János (?–?) pécsi püspök 1608-ban
 Erdődy János (?–1624) Monyorókeréki gróf Erdődy János egri püspök.
 Erdődy János (1733–1806) horvát bán, lovassági tábornok
 Erdődy János (1794–1879) fiumei kormányzó, főispán
 Erdődy János (1909–1996) író, műfordító
 Erdődy János (1974-) orgonaművész

Jegyzetek